Луи́ Дюпре́ (; 1789,  — 1837, ) — французский  и филэллин.

Биография 

Родился в департаменте Сена и Уаза в 1789 году. О его семье и детском возрасте неизвестно ничего, кроме того что у него были брат и сестра и что его родители в 1819 году ещё жили.

Его учёба в художественном училище, которое создал Жак-Луи Давид (официальный художник Наполеона) определила его личность и содержание его искусства. Его знакомство с кардиналом и епископом Лиона Жозефом Фешем (дядей Наполеона), влиятельным церковным и политическим лицом и знатоком искусства, оказалось полезным для Дюпре. В 1811 году кардинал послал его в Кассель, ко двору Жерома Бонапарта, короля Вестфалии. В том же году Жером дал ему титул придворного художника.

В Касселе Дюпре пробыл два года (1811—1812). В 1813 году уехал в Рим, где пробыл два года, после чего переехал также на два года в Неаполь (1814—1816). В 1816 году он вернулся в Рим и оставался там до 1819 года. В 1817 году он впервые принял участие в парижской выставке, где выставил портрет художника Dunouy. В Италии Дюпре путешествует по стране, изучает и копирует памятники, в основном росписи, и упражняется в портрете и пейзаже.

В феврале 1819 года Дюпре посетил греческие земли вместе с тремя английскими путешественниками (Heyet, Hay и Viwian). Англичане взяли на себя его расходы, в обмен на это Дюпре должен был передать им зарисовки и картины памятников и пейзажей страны. Четверо путешественников и их маленькое сопровождение прошли от острова Керкира, Эпир, Фессалию, Среднюю Грецию, Аттику и острова Саронического залива.

Путешественники расстались; Дюпре продолжил своё путешествие в Константинополь, а затем был приглашён Михаилом Суцосом в Бухарест, в то время как англичане вернулись в Англию. Его путешествие закончилось возвращением в Рим 18 апреля 1820 года.

Дюпре был в регионах, где разразилась Греческая революция, за год до её начала. Персонажи, характеры и пейзажи, отображённые им, получили впоследствии, кроме художественного, и документальное значение. Многие исторические труды, касающиеся этой эпохи, сопровождаются работами Дюпре. Дюпре не принимал непосредственного участия в Освободительной войне Греции, но в силу филэллинизма его работ его причисляют к филэллинам. В 1824 году он принял во второй раз участие в парижской выставке, где был награждён золотой медалью за работу «Марк Фурий Камилл изгоняет галат из Рима» и где его работы с греческой тематикой получили благосклонный отзыв.

Его работы из Греции были опубликованы в 1825 году в монументальной иллюстрированной хронике путешественника Voyage à Athènes et à Constantinople ou collection de portraits, de vues et de costumes grecs et ottomans peints sur les lieux, d`après nature, lithographiés et coloriés par L.Dupré élève de David. Работа включала в себя  цветных литографий и  виньеток. Работа содержала различные типы портретов, несколько меньшее число пейзажей и повседневных сцен. Следует отметить, что это не было единственным изданием за его подписью. После смерти Дюпре был издан его Album Grec. Это был альбом маленького формата с  неподкрашенными литографиями, кроме той что была на обложке. Альбом был издан в Париже издательством H. Gache.

Дюпре умер в Париже 12 октября 1837 года и был погребён на Кладбище Монпарнас. Упоминался бюст на его могиле (работы неизвестного художника). Сегодня не сохранились ни могила Дюпре, ни его бюст.

Примечания

Литература 
 Dictionnaire des artistes de l'École Française au XIXe. Vergne, Éditeur, Paris 1831, p. 457.

Ссылки 
 Videoclip auf Youtube: «GREECE IN 1819—1820, THROUGH THE EYES OF LUIS DUPRE»

Похороненные на кладбище Монмартр
Придворные художники
Художники-портретисты Франции
Филэллины